Příjmení Matthes nosí více významných osobností:

 Heinrich Matthes (1902–?), německý důstojník SS, válečný zločinec 
 Roland Matthes (1950–2019) – východoněmecký plavec
 Ruthie Matthes (* 1965) – americká profesionální cyklistická závodnice
 Ulrich Matthes (* 1959) – německý herec